L'Elation Freedom Iconic Collection est une hypercar sur mesure fabriquée par le constructeur automobile californien Elation Motors. Dévoilée au public mi-novembre 2020, c'est la deuxième voiture construite par la marque.

Caractéristiques 
La Freedom Iconic Collection est propulsée par un V10 atmosphérique de 5,2 litres avec une configuration de groupe motopropulseur similaire à celle d'une Lamborghini Huracan ou d'une Audi R8, d'une puissance supérieure à 750 ch. La voiture est censée passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes, avec une vitesse de pointe de 240 km/h limitée électroniquement. La voiture sera équipée d'une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports.

Conception 
La Freedom Iconic Collection, comme l'Elation Freedom, a été conçue avec l'intention d'être une hypercar de luxe. Le matériel de l'hypercar Freedom sera installé dans une structure monocoque en fibre de carbone légère, également dotée d'une suspension à tige de poussée de style F1, le profil bas global permettant un faible coefficient de traînée de 0,28.

Dévoilement et production 
La Freedom Iconic Collection sera d'abord dévoilée au Salon international de l'automobile de Genève 2022 aux côtés de sa jumelle électrique, et la production commencera après les débuts s'il y a suffisamment de demande, ne construisant pas plus de 25 exemplaires chaque année, chacune au prix de 2,3 millions chacune.

Références 

Modèle d'automobile
Automobile des années 2020
Supercar
Automobile électrique
Véhicule à transmission intégrale